Diplosolenodes occidentale är en snäckart som först beskrevs av Guilding 1825.  Diplosolenodes occidentale ingår i släktet Diplosolenodes och familjen Veronicellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
occidentale